Œuilly – comune dell'Aisne (Piccardia, Francia)
Œuilly – comune della Marna (Champagne-Ardenne, Francia)